Уахотита има више значења:

 Уахотита (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уахотита (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику